Onomàstica:
 Mercè Torrents i Turmo (Barcelona, 1930) compositora catalana.
 Mercè Torrents i Bertrana (Folgueroles, 1928 - Barcelona, 1999) pedagoga i escriptora catalana.